Die All England 1922 fanden vom 7. bis zum 12. März 1922 in London statt. Es war die 19. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum achten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel, Herreneinzel und im Mixed verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1922
1922
Sportveranstaltung in der City of Westminster